Э́велин Гро́ссман (; род. 16 июля 1971 года, Дрезден, Саксония, ГДР) — восточно-немецкая и немецкая фигуристка выступавшая в женском одиночном катании. Чемпионка ГДР 1989 и чемпионка Европы 1990.

Гроссман тренировалась в СК «Хемниц» у легендарной Ютты Мюллер, под руководством которой в 1990 году стала чемпионкой Европы, а годом позже серебряным призёром. В 1993 году она поменяла клуб и тренера, но из-за  многочисленных травм не могла квалифицироваться для участия в международных соревнованиях и  завершила карьеру.

После этого Гроссман перешла на тренерскую работу. Сначала работала в Оберстдорфе, затем в СК «Диц». Сейчас она работает тренером FUN ON ICE в Нойвиде. Кроме этого она технический специалист и судья ИСУ.

Результаты 

Фигуристы ГДР
Фигуристы Германии
Тренеры по фигурному катанию Германии
Технические специалисты ИСУ
Персоналии:Нойвид